Vimont est un patronyme normand, dont est également issu le toponyme :

Patronyme 
 Barthélemy Vimont (1594-1667), missionnaire français.
 Édouard Vimont (1846-1930), peintre français.
 Laurent Vimont (1961-2022), homme d'affaires français.
 Pierre Vimont (1949-), diplomate français.

Toponyme

Vimont, commune française du Calvados ;
 Vimont, ancienne commune française de la Seine-Maritime, auj. intégrée à Morgny-la-Pommeraye ;
 Le Vimont, ruisseau du Sud-Ouest de la France, affluent de la Vézère.

Vimont, gare lavalloise de la ligne Montréal/Blainville–Saint-Jérôme.
 Vimont, ancienne ville du Québec.
 Vimont, circonscription électorale provinciale du Québec.
Lac Vimont (Lac-Ashuapmushuan), un plan d'eau du territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan, dans la MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

Homonyme 
 

Patronyme normand
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France